przesłuchanie (prawo)
 Przesłuchanie (film)
 casting